System łączności modułu księżycowego – organizacyjno-techniczny zespół ludzi i środków umożliwiających transmisje informacji oraz przetwarzanie danych na odległość wykorzystywany w programie Apollo do komunikacji z załogą modułu księżycowego i jego aparaturą.

Zadania systemu łączności 
Podczas lotu i na powierzchni księżycowej realizował połączenia pomiędzy:
 modułem księżycowym  lunar module (LM) i centrum łączności kierowania załogowymi lotami kosmicznymi  Manned Space Flight Network (MSFN)
 modułem księżycowym i modułem dowodzenia/serwisowym  Command Service/Module (CSM)
 modułem księżycowym i astronautami realizującymi spacery księżycowe  extra-vehicular activity (EVA)
Od misji Apollo 15 począwszy do poruszania się na powierzchni Księżyca stosowane były księżycowe pojazdy kołowe  Lunar Roving Vehicle (LRV), na których zamontowane były anteny i urządzenia radioelektroniczne do bezpośredniej łączności z Ziemią.

Za pośrednictwem systemu łączności ang. Communications Subsystems (CS) przesyłane były następujące rodzaje informacji:
 głos astronautów w relacjach:
 LM – EVA
 LM – CSM
 LM – MSFN
 LRV – MSFN
 dane telemetryczne od dwóch astronautów
 ostrzeżenia o zagrożeniach (Kod Morse’a)
 telewizja
 głos i dane telemetryczne za pośrednictwem systemu obsługującego łączność podczas EVA
W czasie lotu, kiedy statki kosmiczne LM i CSM były rozdzielone i obydwa znajdowały się po widocznej z Ziemi stronie Księżyca, CS dostarczał łączność z MSFN w paśmie S i łączność z CSM w zakresie VHF. Kiedy LM i CSM znajdowały się po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca, łączność z MSFN była niemożliwa, CS zapewniał łączność z CSM w zakresie VHF. 

Kiedy LM i CSM znajdowały się po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca i łączność z MSFN była niemożliwa, kanał A VHF był użyty w celu zapewnienia przekazywania głosu w relacji LM i CSM w trybie sympleks. Kanał B zakresu VHF był używany do przesyłania informacji telemetrycznych z LM do CSM i tam nagrywanych. Kiedy CSM wyszedł z elektromagnetycznego cienia Księżyca i nawiązał łączność w paśmie S z MSFN, nagrane dane z LM były nadawane przez CSM do MSFN z szybkością 32 razy większą od normalnej.

Pasmo VHF 
Zestaw nadawczo-odbiorczy zakresu VHF modułu księżycowego składał się z:
 dwóch półprzewodnikowych superheterodynowych odbiorników,
 dwóch nadajników,
 zwrotnicy antenowej VHF,
 przełącznika antenowego RF,
 dwóch dookólnych anten do łączności podczas lotu,
 anteny EVA do utrzymywania łączności VHF pomiędzy LM a astronautami przebywającymi na zewnątrz LM.
Jeden zestaw złożony z nadajnika i odbiornika stanowił kanał A, a drugi taki sam zestaw stanowił kanał B. Antena EVA (VHF) stosowana na powierzchni Księżyca była stożkową anteną dookólną i była używana do łączności LM – EVA. 

Dwie anteny VHF o polaryzacji kołowej prawoskrętnej służyły do łączności pomiędzy LM i CSM w czasie lotu. Anteny znajdowały się z dwóch stron modułu blisko jego górnej części. Przesyłanie głosu i dane telemetryczne, w zakresie VHF realizowane było z modulacją amplitudy na częstotliwościach 259,7 MHz (kanał A) i 296,8 MHz (Kanał B). Zwrotnice anten VHF umożliwiały jednoczesne nadawanie i odbiór na dwóch częstotliwościach na jednej antenie. Taki rodzaj pracy (full duplex) obowiązywał podczas lotu. Z powierzchni Księżyca głos do CSM był przekazywany w rodzaju sympleks na kanale A i dane telemetryczne wraz ze zdublowanym głosem na kanale B.

Maksymalny zasięg przekazywania danych telemetrycznych pomiędzy LM i CSM wynosił 608 km. Maksymalny zasięg łączności w paśmie VHF wynosił 1406 km.

Pasmo S 
W paśmie S przesyłano głos i dane telemetryczne w relacji moduł księżycowy – MSFN. Kiedy LM znajdował się na powierzchni Księżyca, łączność z CSM można było realizować wykorzystując MSFN jako stację przekaźnikową. W skład anten pasma S wchodziły:
 dwie anteny stosowane w czasie lotu, jedna z tyłu LM, druga z przodu,
 antena o dużym zysku energetycznym, o regulowanej w dwóch płaszczyznach kierunkowości, stosowana na powierzchni Księżyca.
Anteny pasma S stosowane podczas lotu  S-band in-flight antennas posiadały kołową polaryzację i razem pokrywały przynajmniej 90% sfery.

Sterowalna antena pasma S posiadała paraboliczny reflektor o średnicy 65 cm. Jej kierunkowość można było ustawiać w ręcznym i automatycznym trybie pracy. Tryb ręczny służył do początkowego (zgrubnego) uchwycenia kąta znajdowania się MSFN z dokładnością ± 12,5°. Kiedy kąt został uchwycony, antena mogła przejść w automatyczny tryb śledzenia MSFN. Do pozycjonowania anteny w dwóch płaszczyznach służyły dwa siłowniki. 

Wejścia anten pasma S były podłączone do wyjścia przełącznika antenowego, który umożliwiał wybór anteny. Pomiędzy przełącznikiem antenowym a wzmacniaczem mocy pasma S znajdowała się zwrotnica antenowa, która umożliwiała nadawanie i odbiór na jednej antenie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 APOLLO OPERATIONS HANDBOOK LUNAR MODULE LM 10 AND SUBSEQUENT

Program Apollo